Il doppio del torneo di tennis Avon Championships of Detroit 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrici Leslie Allen e Mima Jaušovec che hanno battuto in finale Rosie Casals e Wendy Turnbull 6–4, 6–0.

Teste di serie 
 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (finale)
 Joanne Russell /  Virginia Ruzici (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Detroit 1982